Фра́шери () — албанская фамилия. Известные носители:

 Фрашери, Абдюль (1839—1892) — дипломат и идеолог албанского культурного возрождения.
 Фрашери, Мидхат (1880—1949) — албанский просветитель и политик-националист, основатель «Балли Комбетар», сын А. Фрашери.
 Фрашери, Наим (1846—1900) — национальный поэт Албании, брат А. Фрашери.
 Фрашери, Наим (1923—1975) — народный артист Албании, Герой социалистического труда.
 Фрашери, Сами (1850—1904) — албанский и турецкий просветитель, брат А. Фрашери.